

Cornwell est un patronyme porté par  
Bernard Cornwell (1944-), romancier britannique.
Dean Cornwell (1892-1960), illustrateur et peintre américain.
Hugh Cornwell (1949-), musicien britannique.
John Cornwell (1940-), journaliste et écrivain anglais.
John Travers Cornwell (1900-1916), héros de guerre britannique.
Matt Cornwell (1985-), joueur de rugby britannique.
Patricia Cornwell (1956-), romancière américaine.